Села:
 Семки — Вінницька область, Хмільницький район
 Семки — Волинська область, Маневицький район